Трихлоргермана́т(II) це́зия — неорганическое соединение, 
комплексная соль цезия, германия и соляной кислоты с формулой Cs[GeCl],
бесцветные кристаллы.

Получение 
 Добавление в инертной атмосфере хлорида цезия к свежеприготовленному раствору хлорида германия(II):

Физические свойства 
Трихлоргерманат(II) цезия образует бесцветные кристаллы, которые растворяются в смеси концентрированной соляной кислоты и абсолютного спирта.

Литература 
 

Комплексные хлориды
Германаты
Комплексные соединения германия
Соединения германия по алфавиту
Соли цезия